Саннохе:
 Саннохе (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Саннохе префектуры Аомори.
 Саннохе (уезд) — уезд префектуры Аомори, Япония.